Miejscowości w USA:
 Beaver Bay – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Beaver Bay (ang. Beaver Bay Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake